Beta Sagittarii pode se referir a:
Beta1 Sagittarii
Beta2 Sagittarii